Schartmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Schartmann (1809–nach 1840), deutscher Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule
 Karl Friedrich Wilhelm Ernst Schartmann (* 1802), westfälischer Schriftsteller